Alex Ferguson (1897–1976) amerikai baseballjátékos
Alex Ferguson (1903–1974) skót labdarúgó
Alex Ferguson (1941) skót labdarúgó, edző